

Patronymes 
Vasnetsov (masculin ; ) ou Vasnetsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Apollinaire Vasnetsov (1856-1933), peintre russe
 Viktor Vasnetsov (1848-1926), peintre russe

Patronyme russe